Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 2000 wurde vom 19. bis 27. September im NSW Tennis Centre ausgetragen.

Titelverteidigerin war Lindsay Davenport. Das Finale bestritten Venus Williams und Jelena Dementjewa, das Williams in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000